Ogulin je lahko:
 Ogulin, vas v občini Črnomelj
 Ogulin, mesto na Hrvaškem
priimek Ogulin